El nombre Walter Ramírez puede referirse a:
Walter Ramírez (comediante), comediante peruano.
Walter Ramírez (futbolista), futbolista hondureño.